Пинзан Морадо има више значења:

 Пинзан Морадо (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пинзан Морадо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пинзан Морадо (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пинзан Морадо (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пинзан Морадо, Серо Бланко (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику